Mit 109er kann gemeint sein:

 ein Angehöriger von zwei verschiedenen deutschen Infanterie-Regimentern, die beide die Nummer 109 trugen, als auch diese Regimenter selbst („er diente bei den 109ern“):
 1. Badisches Leib-Grenadier-Regiment Nr. 109, ein königlich-preußisches Infanterie-Regiment in Karlsruheund dessen Kriegsformationen:
 Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 109
 Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 109
 Landsturm-Infanterie-Regiment Nr. 109
 Infanterie-Regiment 109 bzw. Grenadier-Regiment 109 (ab 1942) der Wehrmacht
 Soldaten beider Regimenter hatten sich in dem Karlsruher Verein Kameradschaft ehemaliger 109er zusammengeschlossen.

Mit 109er-Denkmal ist das Leibgrenadierdenkmal in Karlsruhe gemeint.